Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 220.
 Interstate 220 en Louisiane
 Interstate 220 dans le Mississippi

Voir aussi